Шиловский сельсовет

 Шиловский сельсовет — в Калманском районе Алтайского края
 Шиловский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (упразднён в 1939)